Chattopadhyay (, ) ist ein bengalischer Familienname. Er taucht auch häufig in der anglisierenden Kurzform Chatterjee auf. Bekannte Personen dieses Namens sind:

 Anil Chattopadhyay (1929–1996), indischer Schauspieler
 Asima Chatterjee (1917–2006), indische Chemikerin
 Bankim Chandra Chattopadhyay (1838–1894), indischer Autor
 Basu Chatterjee (1930–2020), indischer Filmregisseur
 Debabrata Chatterjee (1911–1960), indischer Botaniker
 Debi Prasad Chattopadhyaya (1933–2022), indischer Philosoph und Politiker
 Debiprasad Chattopadhyaya (1918–1993), indischer Philosoph
 Dhritiman Chatterjee (* 1945), indischer Schauspieler
 Harindranath Chattopadhyay (1898–1990), indischer Dichter und Schauspieler
 Nirmal Chandra Chatterjee (1895–1971), indischer Politiker
 Paresh Chattopadhyay (1927–2023), indischer Wirtschaftswissenschaftler und Theoretiker der Kritik der politischen Ökonomie
 Pashupati Chatterjee (1906–1990), indischer Regisseur und Journalist
 Rosemarie Koschnick-Chatterjee (1939–2018), deutsche Glasgestalterin
 Samir Chatterjee (* ?), indischer Tabla-Spieler
 Sankar Chatterjee (* 1943), US-amerikanischer Paläontologe
 Sharat Chandra Chattopadhyay (1876–1938), indischer Autor
 Somnath Chatterjee (1929–2018), indischer Rechtsanwalt und Politiker
 Soumitra Chattopadhyay (1935–2020), indischer Schauspieler
 Sourav Chatterjee (* 1979), indischer Mathematiker
 Sovan Chatterjee (* 1964), indischer Politiker
 Subhen Chatterjee (* 1962), indischer Tablaspieler
 Tapen Chattopadhyay (1937–2010), indischer Schauspieler
 Thakur Gadadhar Chattopadhyay, der unter dem Namen Ramakrishna bekannte hinduistische Mystiker
 Upamanyu Chatterjee (* 1959), indisch-bengalischer Schriftsteller und Verwaltungsbeamter
 Virendranath Chattopadhyaya (1880–1937), indischer Revolutionär